IWSZ - Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
 IWSZ - Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia